Treviño [] ist der Familienname folgender Personen:
 Alfredo Ballí Treviño (1928–2009), mexikanischer Mediziner und Mörder
 Alonso Gerardo Garza Treviño (* 1947), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Piedras Negras
 Blanca Treviño (* 1959), mexikanische Unternehmerin
 Francisco L. Treviño (1881–1937), mexikanischer Revolutionär, General und Politiker
 Jacinto B. Treviño (1883–1971), mexikanischer Revolutionär, General und Politiker
 Jesús Salvador Treviño (* 1946), US-amerikanischer Regisseur
 Jorge Palacios Treviño (* 1931), mexikanischer Botschafter
 José Ángel Abelardo Treviño Martínez (1942–1999), mexikanischer Botschafter
 Juan Daniel García Treviño (* 2000), mexikanischer Schauspieler, Musiker und Tänzer
 Manuel Pérez Treviño (1890–1945), mexikanischer Botschafter
 Mariana Treviño (* 1977), mexikanische Filmschauspielerin
 Miguel Ángel Treviño Morales (* 1970), mexikanischer Drogenhändler
 Radamés Treviño (1945–1979), mexikanischer Radrennfahrer

Treviño ist der Name
 des Ortes Treviño in der spanischen Provinz Burgos, Hauptort des Condado de Treviño
 des Ortes Treviño in der Gemeinde Camaleño in der spanischen Provinz Kantabrien

Treviño ist der Beiname
 des Ortes Villamayor de Treviño in der spanischen Provinz Burgos
 des Ortes Villahizán de Treviño in der spanischen Provinz Burgos

Siehe auch:
 Trevino